Wygony – część miasta Skarżysko-Kamienna
 Wygony – część wsi Przydonica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie  Gródek nad Dunajcem
 Wygony – część wsi Polna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Wygony – przysiółek wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wygony – część wsi Czerniec w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wygony – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Wygony – część wsi Kobylany w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorówka
 Wygony – część wsi Orzechów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Wygony – część wsi Lyski w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Lyski
 Wygony – część wsi Komorów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat